Begrebet stambog har flere betydninger

Stambog (Album Amicorum) 

Stambog (Album Amicorum eller Vennebog) kaldes en slags gæstebog, hvori bekendte indskriver
navne, vers, sentenser og tegninger. Stambøger var især på mode i det 16., 17. og
18. århundrede.

Flora og fauna 
Man taler også om stambøger over avlsdyr og
kulturplanter til registrering af og kontrol med
nedarvede race- og familieejendommeligheder, stambogsføring.

Militæret 
Stambog kaldes endvidere den bog, der ved de
forskellige militære afdelinger føres over såvel
personel som heste. Der skelnes i Danmark
mellem stambøger for officerer og ligestillede,
befalingsmænd af officiantgruppen og ligestillede,
sergenter af reserven og kornetter og stambøger for
korporaler, underkorporaler og menige samt stambøger
for heste.

I stambogen findes de nødvendige tjenstlige
oplysninger for de vedkommende personer, således
fødselsår og fødselsdag, tiden for
indtrædelsen i tjenesten og i de forskellige grader.
Endvidere oplysning om de forskellige
tjenestestillinger og særlige hverv, som vedkommende har
beklædt, m.m.

Kilde 
  af generalløjtnant B.P. Berthelsen og oberst O. Friis

Se også 
 Poesibog
 Stambogsføring

Eksterne henvisninger 

 Om kobberstikker G. L. Lahdes stambøger (betydning som gæstebog). - Fra Det Kongelige Bibliotek
 Stambøger og stamkort  (militær betydning) - Fra Sa.dk, Statens Arkiver

Boghistorie
Biologi
Militærhistorie
Salmonsens